Пишчеви записи су збирке изабраних дневничких записа српског писца Добрице Ћосића које обухватају временски период од 1951. до 2000. године. Претежно се баве националним и политичким јавним радом писца, а у мањој мери и његовим литерарним радом, односно поступком писања романа. Књиге је приредила пишчева ћерка Ана Ћосић-Вукић.

 Пишчеви записи 1951—1968. (2001)
 Пишчеви записи 1969—1980. (2001)
 Пишчеви записи 1981—1991. (2002)
 Пишчеви записи 1992—1993. (2002)
 Пишчеви записи 1993—1999. (2008)
 Пишчеви записи 1999—2000: Време змија (2009)

Српски дневници
Добрица Ћосић